Николай Александр: Иосса, Александр Александрович (1841—1907) — российский горный инженер и металлург.
 Иосса, Александр Андреевич (1810—1894) — российский горный инженер и металлург.